Borsche ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Borsche (1809–1879), deutscher Jurist
 André Borsche (* 1955), deutscher Arzt der plastischen Chirurgie
 Arnulf Borsche (1928–2011), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Dieter Borsche (1909–1982), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Eugen Borsche (1806–1846), preußischer Jurist
 Georg Borsche (1844–1926), deutscher Chemiker und Unternehmer 
 Georg W. Borsche (1922–1999), deutscher Kunstmaler
 Helga Borsche (* 1939), deutsche Filmeditorin
 Kai Borsche (* 1938), deutscher Kameramann und Regisseur beim Fernsehen
 Mirko Borsche (* 1971), deutscher Typograf und Grafikdesigner
 Samuel Gottfried Borsche (1767–1821), preußischer und westphälischer Beamter sowie Staatsrat
 Tilman Borsche (* 1947), deutscher Philosoph
 Ursula Borsche (* 1945), deutsche Unternehmerin und Make up Artist
 Walther Borsche (1877–1950), deutscher Chemiker, Sohn von Georg Borsche, Professor Universität Göttingen
 Willi Borsche (1878–1958), deutscher Bratschist, Musiklehrer und Dirigent